Alajõe se poate referi la:

Diviziuni administraative
 Alajõe, comună (vald) în Regiunea Ida-Viru, Estonia

Localități
 Alajõe, sat în comuna Alajõe